Episode One peut désigner :
des jeux vidéo
Half-Life 2: Episode One
SD Gundam: Gashapon Senki - Episode One
un film
Star Wars Episode One